Pineles פִּינֶלֶס, nume de familie evreiesc așkenaz, provenind de la numele propriu ebraic Pinhas din Biblie Pin(ə)ḥās):
 Broncia Koller-Pinel, numele artistic al lui Bronisława "Broncia" Pineles (1863, Sanok  1934, Viena), pictoriță austriacă 
 Friedrich Pineles (18681936), medic internist austriac 
 Herș Mendel Pineles (1806, Tysmienica  1870, Galați), filantrop și activist pe tărâm obștesc evreu român
 Jarosław Pineles
 Samuel Pineles (1843, Brody  1928, Galați) filantrop, activist comunitar și conducător sionist din România, originar din Galiția 
 Stanislaus Pineles (18571921), avocat austriac

Referințe 

Nume de familie evreiești